Таке Папахаджи () е румънски езиковед, етнограф и фолклорист, от арумънски произход.

Биография 
Папахаджи е роден в 1892 година в голямото македонско влашко (арумънско) село Авдела, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Племенник е на Перикле Папахаджи. Учи в Авдела, а по-късно в румънските лицеи в Янина и в Битоля (1903 - 1912). В 1916 година завършва Литературно-философския факултет в Букурещкия университет. В 1921 година започва работа като асистент в Литературно-философския факултет. В 1925 година защитава докторат, от 1926 г. е доцент, а от 1943 до 1948 година професор във факултета.

Трудове 
 Aromânii din punct de vedere istoric, cultural şi politic, 1915
 La românii din Albania, 1920
 Antologie aromânească, 1922
 Din folklorul romanic şi cel latin, 1923
 O problemă de romanitate sud-ilirică, 1923
 Din epoca de formaţiune a limbii române: probleme etno-lingvistice, 1924
 Cercetări în Munţii Apuseni, 1925
 Graiul şi folklorul Maramureşului, 1925
 Biblioteca naţională a aromânilor, 3 vol, 1926-1935
 Creaţiunea poetică populară, 1926
 Macedo-Românii sau Aromânii, 1927
 Dispariţii şi suprapuneri lexicale, 1927
 Images d'éthnographie roumaine, daco-roumaine et aroumaine, 3 vol, 1928-1934
 Folklor român comparat, 1929
 Introducere în filologia romanică cu privire specială asupra istoriei limbii române: Fonetica, 1930
 Origina Muloviştenilor şi Gopeşenilor, 1930
 Basilica-Eclesia, f. an
 Poeţii Araia şi Caciona, 1932
 Flori din lirica populară – doine şi strigături, 1936
 Din morfologia limbii române: substantivul, articolul, numeralul, pronumele, 1937
 Etimologii, 1939
 Manual de fonetică romanică – română, italiană, franceză şi spaniolă, 1943
 Paralele folclorice (greco-române), 1944
 Poesia lirică populară, 1967
 Dicţionarul dialectului aromân. General şi etimologic, 1963, 1974

Бележки 

Румънски фолклористи
Румънски етнографи
Румънски езиковеди
Възпитаници на Битолския румънски лицей
Възпитаници на Букурещкия университет
Починали в Букурещ
Македонски власи
Родени в Авдела